Статистика осамдесет четвртог фудбалског првенства у Мађарској које је одиграно 1985/86. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Хонвед је освојио првенство, што му је овом клубу била девета титула првака Мађарске, испред ФК Печуј Матава и ФК Ђер Раба ЕТОа. Из лиге су испали ФК Чепел и ФК Волан.

Финална табела првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Референце

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 

1985/86.
Сезона 1985/86. у мађарском фудбалу